Санторсо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 5561 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 406 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 36014. Телефонный код — 0445.

Покровителем населённого пункта считается святой Урсус. Праздник ежегодно отмечается 3 мая.

Города-побратимы 
  Веяно, Италия
  Бриссаго, Швейцария

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта